Сезон 1935—1936 у Національній лізі — 39-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Лозанна.

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири

Матчі за право виступати в Національній лізі 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1936
Швейцарія
Швейцарія